De tweede etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een bergrit en werd verreden op 25 augustus 2013 over een afstand van 177,7 km van Pontevedra  
naar Baiona. De Ier Nicolas Roche won deze rit met aankomst bergop.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Bergsprint-Aankomst

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
  Koldo Fernández (Garmin-Sharp); Niet gestart: voelde zich nog duizelig na een val in de ploegentijdrit

Externe links
 De route van de 2e etappe op www.lavuelta.com

02
Sport in Galicië